Кассов Валерій Дмитрович (* 1949) — декан факультету Донбаської державної машинобудівної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Оле Кассов (* 1935) — датський весляр; учасник літніх Олімпійських ігор-1960.
 Семюель Кассов (* 1946) — американський історик історії єврейства.

 Кассов — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Росток.

Примітки